Les carcinomes à cellules claires forment un groupe phénotypique tumoral caractérisé par de grandes cellules claires, au cytoplasme abondant chargé de glycogène.

Types 
Carcinome à cellules claires du rein
Carcinome à cellules claires des glandes salivaires

Phénotype tumoral